Ringkjøbing kan syfta på:

Ringkjøbing Amt – ett amt i Danmark
Ringkøbing Kommune – en kommun i Ringkjøbing Amt, Danmark
Ringkøbing – en stad i Ringkøbing Kommune, Danmark